Luis Alva puede referirse a:

Luis Alva, también conocido como Luigi Alva, es el nombre artístico de Luis Ernesto Alva Talledo, un tenor lírico-ligero peruano.
Luis Alva Castro, es un economista y político peruano. 
Luis Alva Lescano, es un músico y productor musical peruano, impulsor del tecnomerengue en Latinoamérica.